Acacias / Embajadores est un ensemble composé de deux stations des lignes 3 (Embajadores) et 5 (Acacias) du métro de Madrid, ainsi qu'une station de la ligne C-5 des chemins de fer de banlieue de la capitale de l'Espagne.

Situation 
Embajadores est située sur la ligne 3 entre Lavapiés au nord, en direction de Moncloa et Palos de la Frontera au sud-est, en direction de Villaverde Alto. Elle est établie sous la glorieta de Embajadores, dans l'arrondissement du Centre.

Acacias est située sur la ligne 5 entre Puerta de Toledo au nord-ouest, en direction de Alameda de Osuna et Pirámides au sud-ouest, en direction de Casa de Campo. Elle est établie sous le cours des Acacias, dans l'arrondissement d'Arganzuela, à  d'Embajadores.

La station Embajadores des chemins de fer de banlieue est située elle entre la gare d'Atocha-Cercanías au nord-est et la station Laguna au sud.

Histoire 
La station Embajadores est ouverte le , en même temps que la première section de la ligne 3 depuis Sol. La station Acacias est ouverte le , lors de la mise en service de la ligne 5 entre Callao et Carabanchel. Enfin, la gare des chemins de fer de banlieue est mise en service le .

Service des voyageurs

Accueil 
L'ensemble possède quatre accès sur la glorieta de Embajadores, dont un direct par ascenseur pour la ligne 3, et un dernier au niveau du cours des Acacias.

Intermodalité 
La station est en correspondance avec les lignes d'autobus , 34, 36, 41, 60, 62, 78, 116, 118, 119, 148, C1, C2, E1, M1, N12, N15 et N17 du réseau EMT.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Métro de Madrid
 Ligne 3 du métro de Madrid
 Ligne 5 du métro de Madrid
 Cercanías Madrid

Liens externes 
 
 

Embajadores
Acacias
Station de métro mise en service en 1936